Отомо-но:

 Отомо-но Табито (ок. 662/665 — 731) — японский поэт
 Отомо-но Якамоти (716—785) — японский поэт.
 Отомо-но Куронуси — японский поэт, один из «шести бессмертных».